Марти́н Сессе́ и Лака́ста (; 1751—1808) — испанский ботаник.

Биография 
Мартин Сессе и Лакаста родился 11 декабря 1751 года в деревне Барагуас на территории муниципалитета Хака. Учился на врача в Сарагосе, в 1775 году переехал в Мадрид, где работал врачом. С 1779 года Сессе работал военным врачом в Новой Испании и Кубе. В 1785 году он переехал в Мехико. К 1789 году Мартин полностью оставил врачебное дело и занялся ботаникой.

В 1786 году король Испании Карл III поддержал организацию предложенной Сессе ботанической экспедиции в Новую Испанию. Мартин Сессе был назначен главой экспедиции, он также стал директором Королевского ботанического сада. Перед экспедицией Сессе посетил Кубу, Пуэрто-Рико и Санто-Доминго. В мае 1788 года команда ботаников начала исследовать юго-западную часть Мексики. Когда группа, в 1790 году, достигла Гвадалахары, она разделилась на две части. Х. М. Мосиньо, Х. Д. дель Кастильо и А. Эчеверриа-и-Годой направились в Агуаскальентес через Аламос, а Сессе — через Синалоу. В 1793 году умер дель Кастильо. Экспедиция продолжила исследование южной Мексики. Учёные снова разделились на две группы, возглавляемые Мосиньо и Сессе, и встретились в Кордове. Затем они вернулись в Мехико. В марте 1794 года Сессе получил разрешение на продолжение экспедиции в Центральную Америку. Он и Эчеверриа отправились на Кубу, Мосиньо и другие ботаники исследовали флору Гватемалы.

В 1803 году по приказу короля Сессе, Мосиньо и другие члены экспедиции вернулись в Испанию. Обработка материалов, привезённых из этой экспедиции заняла около двух лет. В 1805 году Сессе и Мосиньо стали членами Королевской Академии медицины. Сессе умер 4 октября 1808 года, Мосиньо был впоследствии вынужден выехать из Испании во Францию. Затем он вернулся в Испанию и умер в июне 1819 года.

Изданы были книги Мосиньо и Сессе лишь к концу XIX века, через 85 лет после завершения экспедиции.

Некоторые научные работы 
 Sessé y Lacasta, M.; Mociño, J.M. (1887—1890). Plantae Nouae Hispaniae. 175 p.
 Sessé y Lacasta, M.; Mociño, J.M. (1891—1897). Flora mexicana. 263 p.

Роды, названные в честь М. Сессе и Лакасты

Литература 
 
 Rogers McVaugh. 1977. Botanical results of the Sessé & Mociño expedition (1787—1803) I. Summary of excursions and travels. Contributions from the University of Michigan Herbarium 11: 97-195.
 Rogers McVaugh. 1980. Botanical results of the Sessé & Mociño expedition (1787—1803) II. The Icones Florae Mexicanae. Contributions from the University of Michigan Herbarium 14: 99-140.
 Rogers McVaugh. 1987. Botanical results of the Sessé & Mociño expedition (1787—1803). III. The impact of this and other expeditions on contemporary botany in Europe. Contributions from the University of Michigan Herbarium 16: 155—171.
 Rogers McVaugh. 1990. Botanical results of the Sessé & Mociño expedition (1787—1803). IV. The library and the herbarium of the expedition. Contributions from the University of Michigan Herbarium 17: 183—214.
 Rogers McVaugh. 1995. Resultados botánicos de la expedición de Sessé y Mociño (1787—1803). El impacto sobre la botánica moderna in América tropical. Pp. 15, in S. Guevara et al., eds., Logros y Perspectivas del Conocimiento de los recursos vegetales de México en vísperas del siglo XXI. Instituto de Ecología, S. A., Xalapa, Veracruz.
 Rogers McVaugh. 1998. Botanical results of the Sessé & Mociño expedition (1787—1803). VI. Reports and records from western Mexico, 1790—1792. Boletín informativo del Instituto de Botanica, Universidad de Guadalajara, Zapopan. Epoca 3, 6, no. 1: [1-]178.
 Rogers McVaugh. 2000. Botanical results of the Sessé & Mociño expedition (1787—1803). VII. A guide to relevant scientific names of plants. Hunt Institute for Botanical Documentation. [i-iv], v-vii, 1-726. Pittsburgh.
 Rogers McVaugh. 2000. Los dibujos de la Expedición, In El Aguila y El Nopal. La Expedición de Sessé y Mociño a Nueva España (1787—1803). Cap. VII, pp. [105, 106], 107—116. Real Jardín Botánico de Madrid.
 Rogers McVaugh. 1982. The lost paintings of the Sessé & Mociño expedition: A newly available resource. Taxon 31: 691—692.

Ботаники по алфавиту
Ботаники Испании
Ботаники XVIII века
Ботаники XIX века